ZRJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Round Lake (Weagamow Lake) di Round Lake (Ontario) (Canada)